Dick van Mourik, architect
Dirk van Mourik, onderscheiden vanwege zijn hulp aan een joodse onderduiker door Yad Vashem
Dirk van Mourik, burgemeester van Zoelen